Сигара:
 Сигара — скрутка из листьев табака, предназначенная для курения.
 «Сигара» — спиральная галактика в созвездии Большая Медведица. 
 Сигара (Sigara) — род клопов семейства гребляков.
 Сигара — жаргонное прозвище электровоза 2ЭС6 или «Синара».
 Сигара, в переносном значении — продолговатый объект цилиндрической или эллипсоидной формы.